Хоссейни — фамилия. Известные носители:

 Хоссейни, Вайс (род. 1955) — французский химик.
 Хоссейни, Джаляль (род. 1982) — иранский футболист, центральный защитник, игрок катарского клуба «Аль-Ахли» и сборной Ирана.
 Хоссейни, Мехди (род. 1979) — иранский композитор и музыковед.
 Хоссейни, Халед (род. 1965) — американский писатель.